Elks Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Elks Building (Arizona), NRHP-Nr. 87000860
 Elks Building (Kalifornien), NRHP-Nr. 80004606
 Elks Building (Massachusetts), NRHP-Nr. 89001348
 Elks Building (Vancouver, Washington), NRHP-Nr. 83003322
 Elks Building (Olympia, Washington), NRHP-Nr. 88000690

Siehe auch:
 Elks Club Building
 Elks Lodge Building